Ling Yao est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

La vie éternelle 
Ling Yao est le douzième fils de l'Empereur de Xing (sachant que l'Empereur a en tout 24 fils et 19 filles), il est donc l'un des princes héritiers de cet Empire. Il est venu en Amestris alors que son père est mourant et que la bataille pour la succession a débuté, afin de trouver le secret de la vie éternelle ou quelque chose s'en approchant. Il a pour but ainsi d'apporter un peu de joie à l'Empereur et ainsi, améliorer l'image de son clan, par la même occasion. Il prendra ensuite sa place par ses propres moyens. Il se pose plus ou moins comme rival des frères Elric, puisqu'ils cherchent la même chose. Toutefois, même au début où leurs relations sont tendues, il n'est pas question de rivalité mortelle.

Il est en permanence accompagné par deux de ses serviteurs : Lan fan et le grand-père de celle-ci, Fu. Ensuite il ne sera plus accompagné que de Lan fan, Fu étant reparti à Xing afin d'y mener le Sous-lieutenant Maria Ross. Lin sera emprisonné pour immigration clandestine en même temps que Maria Ross (où il portera le matricule W 1582) et sera libéré par 66 en lui proposant son aide.

S'il apparait comme étant un personnage décontracté et insouciant, Lin n'en est pas moins un combattant très doué, rivalisant à l'épée avec Wrath. Si Lan fan et Fu lui ont juré une loyauté sans pareille (Lan fan ira tout de même jusqu'à trancher son bras blessé pour leur permettre de s'échapper), Lin est également très attaché à ses serviteurs, refusant d'abandonner Lan fan à Wrath, le combattant d'un bras en la tenant de l'autre. Pour Lin, un souverain n'est pas quelqu'un qui est simplement arrivé au pouvoir par quelconque moyen, c'est surtout quelqu'un qui a le soutien de son peuple.

Il a la particularité, tout comme Lan fan et Fu, de sentir la présence des homonculus (sauf celle de Wrath qui est un cas particulier car non crée directement par Père). C'est en partie grâce à cela et à son agilité qu'il réussira à capturer Gluttony.

Après avoir capturé ce dernier, l'Homonculus montrera sa vrai forme lorsqu'il sera confronté à Mustang. Lin, Ed et Al combattront face à l'Homonculus qui lui sera assisté d'Envy. Edward, Lin et Envy finiront « mangés » par Glutonny et se trouveront dans « une autre dimension ». Les trois s'allieront donc pour s'en sortir (mais pas avant qu'Envy ait libéré sa vraie forme et ait essayé de les manger). Ils se feront donc « recrachés » par Glutonny, qui avait pendant ce moment-là accompagné Alphonse à voir Père. Ce dernier ordonnera à Gluttony de tuer Lin, le seul inutile pour le sacrifice, mais voyant son acharnement et sa combativité face à l'Homunculus, il verra en lui un hôte parfait pour accueillir son avarice :

Loin de rejeter l'idée de devenir un homonculus, son débat intérieur n'est que très prompt. Venu en Amestris pour trouver la vie éternelle, il ne peut qu'accueillir à bras ouvert le fait qu'on lui implante en lui. La combinaison ne pouvait être que parfaite : un être cupide et l'avarice personnifiée réunis dans un seul corps. Lin ne l'accueille néanmoins qu'à une seule condition : qu'il transmette un message à Lan fan lui disant qu'il a enfin trouvé la pierre philosophale.

Greed 
Greed est ainsi de retour mais, afin d'éviter qu'il ne se rebelle de nouveau Père ne lui rend pas sa mémoire pour autant, il est un nouveau Greed et prétend que Lin est définitivement mort ce qui est loin d'être vrai. 
Lin est toujours présent dans l'homunculus et réapparait ponctuellement de différente manière à chaque fois que Greed a un moment de faiblesse : ceci est particulièrement visible quand Greed se crispe et devient directement sérieux lorsque Ed mentionne Lan fan ou encore lors de son dialogue avec Wrath. La personnalité du "nouveau" Greed n'est finalement pas changée, seul son apparence a été modifiée.

Il ne fera par la suite que de brèves apparitions jusqu'au moment où Edward revient à Central après son affrontement meurtrier contre Kimblee. Il rencontre Bydo dans les souterrains de Central où il est chargé de veiller sur l'armée de corps humains et tue ce dernier sans sentiments. Néanmoins, la mort de cet ancien compagnon du premier Greed fait renaître en lui des souvenirs enfouis qui n'était pas censé être là. Réalisant qu'il avait tué un ami, Lin profite de ce moment de faiblesse pour insinuer la confusion en lui : s'il est vraiment l'avarice, il voudrait pouvoir posséder les souvenirs de son ancienne vie. La résurgence de ces souvenirs le décide à aller venger les morts du Devil's Nest et se rend donc chez Wrath avec l'intention de le tuer. Le combat fait fureur dans la maison du Président mais Greed, fatigué par ses sursauts de mémoire, à la fois de l'ancien Greed et de Lin, s'enfuit.
 
Il est si affaibli que Lin en profite pour reprendre le dessus sur son corps. Il décide alors de se rendre au seul endroit où il pensait ne trouver personne : la cabane en banlieue de Central où ils s'étaient repliés précédemment après avoir capturé Glutonny. Il se retrouvera cependant nez à nez avec Edward accompagné de Darius et Heinkel -des chimères rebelles- et en profitera pour dévoiler à Edward une partie des plans de Father mais, avant d'avoir eu le temps de révéler la date du Jour promis Greed reprend le contrôle. Il n'attaque pas les trois autres ayant attaqué ses propres alliés il n'a, en effet, plus aucune raison de le faire. Ed lui propose de se joindre à eux mais, ne voulant pas être sous les ordres de quelqu'un, il refuse. 

Lin quant à lui juge que faire équipe avec Ed pourrait être une bonne idée notamment parce que Greed se sent seul. Il lui propose également de lui rendre son corps afin qu'il devienne Empereur de Xing mais Greed, lui, trouve cela minable. Il préférerait régner sur le monde entier ce qui est finalement, une façon de refuser de rendre son corps à Lin car son ambition est trop petit mais également de refuser de faire équipe avec Ed.

Mais Ed, prêt à tous pour obtenir des informations sur les plans de Father et des homonculus accepte de se mettre sous ses ordres.

Ils feront donc route ensemble quelque temps, accompagnés des deux chimères. Ils croiseront Winry à Resembool, puis retourneront sur Central rencontrer Hohenheim, le père de Ed et Al. Pride surgira alors, venu chercher Greed pour l'éliminer. Le combat débute alors, et Greed laisse place à Lin pour combattre, la faculté de Lin de sentir les Homonculus étant plus qu'utile dans l'obscurité totale formée par Ed pour contrer l'Homonculus orgueilleux. Alors que tout semble perdu, c'est Lan fan qui fait alors son retour, un auto-mail à la place de son bras gauche. Le combat dure ainsi jusqu'à ce qu'Hohenheim intervienne. Une fois Pride piégé par le père des frères Elric, Greed reprend le contrôle et s'enfuit, vers Central. Fu partira à sa recherche, bientôt suivi de Ranfan. Lors du retour de Wrath à Central après avoir échappé à un attentat, Greed se tient sur la porte d'entrée du palais présidentiel du Furher pour empêcher Wrath de rentrer, afin de laisser Edward, Hohenheim Mustang et les autres se débarrasser de l'Homonculus Originel véritable, celui de la fiole. Greed va donc affronter Wrath pour la . À la fin de ce combat acharné durant lequel Fu mourra et Wrath finira gravement blessé avant de s'enfuir, Lin reprendra le contrôle et promettra au capitaine Buccaneer qu'il défendra la porte du QG contre les armées de Central avant que ce dernier ne meure. Lin utilisera alors les pouvoirs de Greed (l'armure en fibre de carbone ainsi que la régénération) afin de tenir cette promesse.

Durant le combat final contre Father, Greed se joindra à Edward et ses amis pour le vaincre. Lorsque Greed frappera Father, qui n'aura alors presque plus de pierre philosophale, ce dernier en profitera pour tenter d'absorber la sienne mais cela aura pour effet de désactiver son bouclier, le laissant vulnérables aux attaques des autres. Greed inversera la situation et essayera à son tour d'absorber le pouvoir de Father mais n'y parviendra pas car ce pouvoir sera trop grand pour lui. Finalement, Father se détachera de Greed sans qu'aucun n'ait absorbé le pouvoir de l'autre et tombera à court de pierre philosophale. Après que Ed ait récupéré son bras, Father tentera une nouvelle fois de prendre la pierre de Greed et réussira ce qui rendra son corps a Lin. Mais on ne se débarrasse pas de l'avidité personnifiée comme ça, en effet, une fois à l'intérieur du corps de son père, Greed le pétrifiera grâce à son pouvoir de carbonisation mais sera tué par son hôte avant d'avoir pu pétrifier sa tête.

Quand Father sera vaincu, Lin repartira à Xing avec Lan fan et la pierre philosophale pour enterrer Fu, promettant à May que lorsqu'il sera empereur, il sortira son clan de la misère. On le revoit sur une photo dans le ending du dernier épisode, assis sur le trône de l'empereur (Lan fan cachée derrière).

Commentaires 
 Contrairement à beaucoup de personnages, il n'apparaît pas dans le premier anime hormis un caméo dans l'anime, il a en effet l'apparence d'un alchimiste aux côtés de Mustang dans le Flashback de Tim Marcoh, dans l'épisode 15. Sa coupe de cheveux n'est toutefois pas la même.
 Il est fréquent de voir deux orthographes sur ce personnage, Lin et Ling, la raison est simple, ces deux écritures se prononcent pareil en Japonais. La transcription phonétique du japonais en caractère roman est théoriquement Lin, cependant la véritable orthographe est Ling. On la voit apparaître dans la série TV de 2009 (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) à l'épisode 17 sur la gourmette de prisonnier de Ling. Plus tard à l'épisode 28 sur l'image de l'intermède publicitaire on voit aussi le nom Ling avec un "g" écrit à côté du personnage.
 Afin de marquer la différence entre la présence de l'une des deux personnalités : Lin ou Greed, l'auteur utilise plusieurs moyens graphiques : le passage de la mèche d'un côté à l'autre du visage (œil gauche visible pour Greed, l'inverse pour Lin) ainsi qu'un changement au niveau des dents (les dents étant pointues pour Greed). De plus, la manière de parler est extrêmement facile à repérer puisque pour symboliser l'accent de Lin, il ne parle pas grammaticalement bien. 
Lin apparaît à partir de l'épisode 15 de Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Notes et références 

Personnage de Fullmetal Alchemist
Prince de fiction
Épéiste de fiction